Nieuwenhuis är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ferdinand Domela Nieuwenhuis
 Peder Nieuwenhuis

Nederländska efternamn